François Joseph Eugène Napoléon de Noailles, dixième prince de Poix, est né à Paris le  et mort à Paris le .

Généalogie
Fils de Antoine Just Léon Marie de Noailles (1841-1909), duc de Mouchy, prince de Poix, et de la duchesse, née princesse Anne Murat (1841-1924), il épouse à Paris le , Madeleine Marie Isabelle Dubois de Courval (1870-1944).

Elle est la fille d'Arthur Dubois de Courval, vicomte d'Anizy (1826-1873, petit-fils du maréchal Moreau) et de Mary Ray, une héritière américaine, morte en 1902 à Paris. 

Fille unique, elle est l'héritière du domaine de Pinon (Aisne), sur lequel se trouve une vaste demeure du XVIIIe siècle. 

Au début du XXe siècle, elle en fait redessiner à la française une petite partie du parc à l'anglaise. 

Pendant la première guerre mondiale, le château de Pinon et son parc sont lourdement endommagés par de violents bombardements.

A la fin des années 1920, elle fait construire à l'emplacement du château et sur un plan incurvé, une vaste demeure de style cubiste et fonctionnel, inspiré par la villa Noailles, construite à Hyères pour son fils, Charles de Noailles.

François et Madeleine de Noailles ont quatre enfants :
Henri Antoine Marie de Noailles (1890-1947), duc de Mouchy, prince de Poix, marié en 1920 avec Marie de La Rochefoucauld ;
Arthur Anne Marie Charles de Noailles (1891-1981), vicomte de Noailles, marié avec Marie-Laure Bischoffsheim;
 Antoine Henri Alexis Marie de Noailles (né et mort en 1893) ;
 Philippine Marie Cécile Douce de Noailles (1898-1991), mariée en 1917 avec le prince Eugène II de Ligne (1893-1960).

Liens internes 
 Maison de Noailles
 Duc de Mouchy

Naissance en décembre 1866
Naissance à Paris
Francois Joseph Eugene Napoleon
Prince français du XIXe siècle
Décès en mai 1900
Décès dans le 8e arrondissement de Paris
Décès à 33 ans
Prince de Poix